Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute à Johannesburg du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Parcours 
Trois joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Johannesburg
1969 en Afrique du Sud
Sport en avril 1969